Георгий Христакиев (; 28 июня 1944, Стара-Загора — 4 апреля 2016) — болгарский футболист, выступавший на позиции защитника.

В 1968 году в составе сборной Болгарии завоевал серебряную медаль летних Олимпийских игр в Мехико. На клубном уровне Христакиев более всего известен по выступлениям за софийский «Локомотив», с которым выигрывал «серебро» (1964/65) и «бронзу» (1967/68) национального чемпионата, сыграв за 10 лет в составе «железнодорожников» 206 матчей. Заслуженный мастер спорта Болгарии (1968).

За свои темперамент, ревность, самоотверженность и бескомпромиссность в игре получил прозвище «Хери Смерть» (), вне поля был весельчаком и хорошим певцом, любил исполнять македонские песни.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Footballdatabase.eu
 
 

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Игроки ФК «Берое»
Игроки ФК «Чепинец»
Игроки ФК «Спартак» Пловдив
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив